Conca est un nom qui se retrouve dans :

Toponymes

Conca de Barberà, comarque de la Catalogne.

Conca, commune située dans le département de la Corse-du-Sud ;
 Canton de la Conca-d'Oro, division administrative située dans le département de la Haute-Corse.

Conca (fleuve) est un torrent qui partage son lit entre la région d’émilie-Romagne et la région des Marches en Italie du nord.
 Conca della Campania, commune de la province de Caserte ;
 Conca Casale, commune de la province d'Isernia ;
 Conca dei Marini, commune de la province de Salerne ;
 Conca Ternana (en français : « cuvette de Terni ») est une vallée italienne de la province de Terni
 Mercatino Conca, commune de la province de Pesaro et Urbino ;
 Montefiore Conca, commune de la province de Rimini.

Patronymes 

 Darío Conca (1983-), joueur argentin de football
 Filippo Conca (1998-), coureur cycliste italien
 Giacomo Conca (1787 - 1852), peintre italien
 Giovanni Conca (v.1690 - 1771), peintre italien de l'école napolitaine
 Sebastiano Conca (1680 - 1764), peintre italien de l'école napolitaine
 Tommaso Conca, (Rome,  - ), peintre italien

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme